est une secte de fiction issue de la franchise Sailor Moon, créée par Naoko Takeuchi. Constituée de rebelles, l’organisation maléfique est dirigée par Prince Diamond, qui se fait manipuler par Wiseman afin de prendre possession de la Terre.

Présentation 

Au , les humains bénéficient désormais de la vie éternelle grâce au pouvoir du Cristal d’argent. Les Terriens sont gouvernés par Neo-Queen Serenity et King Endymion, les futures incarnations de Sailor Moon et Tuxedo Mask, qui ont établi leur palais au cœur de la ville de Tokyo, désormais appelée Crystal Tokyo. Après de longues années de paix et de prospérité, un groupe de rebelles, hostile au principe de la vie éternelle, finit par apparaître. Ils se distinguent notamment par un croissant de Lune noir sur le front. Guidé par Prince Diamond, le clan cherche à détruire le Cristal d’argent, dont les pouvoirs permettent l’extension de la vie, et d’un même coup, à prendre possession de la Terre. Ils sont guidés par Wiseman, un vieil homme sage qui semble vouloir gagner leur confiance. En fait, Wiseman ne fait que manipuler le clan dans son propre intérêt. Il cherche en effet à détruire la galaxie tout entière, sans se soucier des rebelles. Wiseman ordonne au clan Black Moon d’envahir Crystal Tokyo et de s’emparer du Cristal d’argent. Mais Chibiusa s’enfuit avec le Cristal d’argent et voyage dans le temps jusqu’au  afin de chercher l’aide de Sailor Moon. Les rebelles, qui surnomment Chibiusa « Rabbit », part à sa recherche à travers le temps et en profite pour modifier le  afin de façonner un nouveau futur.

Membres

Death Phantom - Wiseman 
 Voix japonaises : Eiji Maruyama (Sailor Moon), Hiroshi Iwasaki (Pretty Guardian Sailor Moon Crystal)
 Voix française : Philippe Ogouz (Sailor Moon), Marc Bretonnière (Pretty Guardian Sailor Moon Crystal)

. Il prend la forme d’un vieil homme sage, , un être étrange qui porte une cape violette qui ne quitte jamais sa boule de cristal. Il prétend guider le clan Black Moon, mais les utilise pour prendre possession de la Terre.

Dans le manga, Death Phantom est une des nombreuses incarnations de Chaos, l’ennemi final de la série. Il apparaît dans le chapitre 15. Au , c’est un être humain qui perpètre des crimes atroces sur Terre, alors même que la paix a été instaurée depuis longtemps par Neo-Queen Serenity. Il est banni sur Nemesis et fusionne avec la planète tout entière. Son énergie maléfique crée le Cristal noir, une roche à l’énergie négative. Il prend la forme de Wiseman contacte les rebelles du clan Dead Moon et leur propose de s’exiler sur son étoile, où, selon lui, ils pourraient bénéficier d’un pouvoir infini. Là, il offre le pouvoir de l’œil maléfique à Prince Diamond et des mains démoniaques à Saphir. Esmeraude, Rubeus et Saphir sont très méfiants par rapport à lui, mais, sous la pression de Prince Diamond, finissent par lui faire confiance. Il attire Chibiusa dans une distorsion temporelle et la transforme en Black Lady en hypnotisant avec ses mensonges. Il finit par tuer Rubeus quand celui-ci tente de déserter Nemesis. Prince Diamond finit par comprendre qu’il a été manipulé par Wiseman et l’attaque, faisant tomber sa cape, ne révélant qu’un squelette. Il s’enfuit dans une distorsion temporelle, kidnappant Sailor Moon. Chibiusa, redevenue normale grâce au sacrifice de Sailor Pluto, réussit à se transformer en guerrière Sailor, Sailor Chibi Moon, et part à la poursuite de Wiseman. Là, Sailor Chibi Moon et Sailor Moon utilisent toutes deux le pouvoir de leur Cristal d’argent respectif et finissent par vaincre Death Phantom.

Dans le dessin animé de 1992, Wiseman apparaît pour la première fois dans l’épisode 60. Il se montre au clan des rebelles alors qu’ils ont déjà été bannis par Neo-Queen Serenity sur Nemesis. Seul Prince Diamond a une confiance aveugle en Wiseman, Esmeraude et surtout Saphir sont plutôt méfiants vis-à-vis de ses véritables intentions. D’ailleurs, Saphir l’espionne et se rend compte qu’il manipule son frère, Prince Diamond. Wiseman finit par le tuer. Death Phantom finit par être tué par Neo Queen Serenity (Usagi) et Neo Princess Serenity (Chibiusa).

Prince Diamond 
 Voix japonaise : Kaneto Shiozawa (Sailor Moon), Mamoru Miyano (Pretty Guardian Sailor Moon Crystal)
 Voix française : Mark Lesser (Sailor Moon), Vincent de Bouard (Pretty Guardian Sailor Moon Crystal)

 est à la tête du clan Black Moon. Il porte des vêtements blancs et a un croissant de Lune noir sur le front. Son nom vient de la pierre précieuse Diamant.

Dans le manga comme dans son adaptation Pretty Guardian Sailor Moon Crystal, le prince Diamond apparaît pour la première fois dans l’acte 15. Il fait totalement confiance à Wiseman, qui lui a confié le pouvoir de l’œil maléfique, un troisième œil qui émet un rayon de Cristal noir. Prince Diamond mène une opération appelée « opération re-play », qui consiste à voyager jusqu’au  afin de refaçonner le futur et prendre possession de la Terre. Au , il lance une attaque sur Crystal Tokyo en lançant un mégalithe de Cristal noir au cœur de la ville. Il aperçoit alors Neo-Queen Serenity et tombe amoureux d’elle. Son obsession devient grandissante et, comprenant que Neo-Queen Serenity est la future incarnation de Sailor Moon, finit par kidnapper cette dernière. Il tente de l’embrasser, en vain. Sailor Moon réussit à s’échapper et Prince Diamond commence à se demander quelles sont les véritables motivations de Wiseman. Celui-ci tente de détruire la Terre, ce à quoi Prince Diamond est fermement opposé. Il attaque Wiseman grâce à son œil maléfique, et révèle ainsi sa véritable identité, celle de Death Phantom. Le prince Diamond réussit à s’emparer du Cristal d’Argent du Futur et du Passé et tente de les fusionner pour tout détruire, mais est arrêté de justesse par Sailor Pluto. Il est finalement tué par Tuxedo Mask et Sailor Moon.

Dans le dessin animé de 1992, Diamond apparaît dans l’épisode 74. Il a davantage de ressentiment envers Neo-Queen Serenity pour avoir banni son clan sur Nemesis. Mais le prince Diamond est en fait tombé amoureux de la reine. Comprenant que Sailor Moon est sa future incarnation, il la kidnappe. Il tente d’en faire sa reine grâce au pouvoir de son œil mais Sailor Moon parvient à résister. La guerrière est sauvée de justesse par Tuxedo Mask. Mais le Prince devient totalement obsédée par la jeune femme et n’hésite pas à trahir Wiseman pour kidnapper une nouvelle fois Sailor Moon. Cette fois, la guerrière tente de le raisonner et lui fait comprendre qu’il est manipulé par Wiseman, et qu’il finira par tous les tuer une fois qu’il possédera le Cristal d’argent. Diamond se rebelle et est blessé mortellement en tentant de protéger Sailor Moon. Il réussit tout de même à révéler la véritable identité de Wiseman, celle de Death Phantom, avant de mourir.

Black Lady 

 Voix japonaise : Kae Araki (Sailor Moon), Misato Fukuen (Pretty Guardian Sailor Moon Crystal)
 Voix française : Amélie Morin (Sailor Moon), Joséphine Ropion (Pretty Guardian Sailor Moon Crystal)

 une jeune femme belle et cruelle, toute vêtue de noir et de rose, aux cheveux roses surmontés de deux chignons de la même couleur. C’est en fait Chibiusa, transformée en membre de la secte Black Moon par Wiseman. C'est l'un des membres les plus puissants de Black Moon, d'autant que Sailor Moon et les guerrières ne peuvent se résoudre à la combattre. Son nom vient du surnom de Chibiusa, « Small Lady ».

Dans le chapitre 21 du manga, Chibiusa se perd dans une distorsion temporelle après avoir pensé que Sailor Pluto, sa meilleure amie, l’avait trahie. Là, Wiseman l’attire et, d’un geste de sa main maléfique, la transforme en Black Lady. Devenue alliée de Wiseman, elle cherche à éveiller Neo-Queen Serenity, afin qu’elle puisse utiliser le Cristal d’argent du  et le lui dérober, et capturer Sailor Moon pour lui voler le Cristal d’argent du . Pour cela, elle largue un deuxième mégalithe de Cristal noir sur Crystal Tokyo, ce qui provoque un immense chaos et une dangereuse distorsion temporelle. Tuxedo Mask, qui était parti à la recherche de Chibiusa, se fait également hypnotiser et devient le fiancé de Black Lady. Sailor Moon et ses amies finissent par découvrir sa véritable identité. Sailor Moon tente de la raisonner, mais elle s’en moque, car elle a ce qu’elle veut de plus précieux : Mamoru. Les guerrières Sailor tentent de la combattre, mais en vain. Prince Diamond finit par s’emparer des deux Cristaux d’argent et tente de les entrechoquer pour détruire la Terre. Sailor Pluto parvient à arrêter le temps, ce qui provoque sa mort. Black Lady, qui assiste à ce spectacle, réalise qu’elle a perdu sa seule amie. Ses larmes expulsent l’énergie maléfique qui dormait en elle, et Black Lady redevient alors Chibiusa.

Dans l’épisode 84 du dessin animé Sailor Moon de 1992, Wiseman manipule Chibiusa en lui faisant croire que tout le monde la déteste (ce sont des mensonges qui la manipule), en particulier Sailor Moon. Se sentant seule et mal-aimée, Chibiusa finit par devenir Black Lady. Elle tente de tuer les guerrières Sailor, qu’elle accuse de l’avoir abandonnée. Elle prétend que sa seule amie est Luna P, et se sert d’elle pour lancer ses attaques. Sailor Moon tente d’utiliser le Cristal d’Argent pour la guérir, ce qui semble fonctionner jusqu’à ce que Wiseman intervienne et influe de nouveau son énergie maléfique. Sailor Moon se transforme en Neo-Queen Serenity et, avec l’aide de Tuxedo Mask, réussit à lui faire rappeler ses vrais souvenirs et Black Lady comprend qu’elle a été manipulée par Wiseman. Elle redevient finalement Chibiusa et vainc finalement Death Phantom avec l’aide de Sailor Moon.

Rubeus 
 Voix japonaises : Wataru Takagi (Sailor Moon), Hiroki Takahashi (Pretty Guardian Sailor Moon Crystal)
 Voix française : François Leccia (Sailor Moon), Marc Bretonnière (Pretty Guardian Sailor Moon Crystal)

, parfois appelé « Crimson Rubeus », est un jeune homme aux cheveux rouges. C’est le premier membre de la secte Black Moon à apparaître au . C’est lui qui dirige les sœurs Ayakashi. Son nom vient de la pierre précieuse Rubis.

Dans le manga comme dans son adaptation Pretty Guardian Sailor Moon Crystal, Rubeus apparaît pour la première fois dans l’acte 15. Il emmène les guerrières Sailor, capturées par les sœurs Ayakashi, sur Nemesis. Sailor Moon débarque sur la planète afin de sauver ses amies et, grâce au Cristal d’argent, la surface de la planète est détruite. Rubeus tente alors de s’enfuir, mais il est rattrapé par Wiseman et Black Lady. Rubeus exige alors de connaître les véritables intentions de Wiseman, mais celui-ci le tue avant qu’il n’obtienne sa réponse.

Dans le dessin animé de 1992, Rubeus apparait dès l’épisode 60. Il a pour principale mission de fragiliser le Crystal Tokyo du  en détruisant la barrière qui la protège. Pour cela, il localise les Crystal Points, les points cardinaux qui formeront la future barrière de protection de Crystal Tokyo, afin de remplacer l’énergie positive qu’ils contiennent, le Crystal Power, par de l’énergie maléfique, le Dark Power. Il délègue cette mission aux Sœurs Ayakashi, mais celles-ci échouent les unes après les autres. Afin de regagner les faveurs de Prince Diamond, Rubeus enlève les guerrières Sailor et les crucifie à bord de son vaisseau spatial, alimenté par le Cristal noir. Sailor Moon et Chibiusa sont elles aussi capturées par Rubeus, mais Chibiusa parvient à détruire le réacteur du vaisseau. Rubeus décide alors de faire exploser l’engin, comptant sur son sacrifice pour espérer emporter avec lui les guerrières. Mais celles-ci utilisent le Sailor Teleport et Rubeus meurt seul dans la déflagration de son vaisseau.

Esmeraude 
 Voix japonaises : Mami Koyama (Sailor Moon), Houko Kuwashima (Pretty Guardian Sailor Moon Crystal)
 Voix française : inconnue (Sailor Moon), Marianne Leroux (Pretty Guardian Sailor Moon Crystal)

 est la femme la plus puissante de la secte Black Moon, jusqu'à l'apparition de Black Lady. Elle a de longs cheveux verts et ne se déplace qu'avec son éventail rose. Son nom vient de la pierre précieuse Emeraude.

Dans le manga comme dans son adaptation Pretty Guardian Sailor Moon Crystal, Esmeraude apparaît pour la première fois dans l’acte 15. Elle est amoureuse de Prince Diamond et est jalouse de Neo-Queen Serenity, puisque le prince n'a d'yeux que pour celle-ci. Elle tente de tuer Sailor Moon Sailor Venus et Tuxedo Mask, fraîchement débarqués au  grâce à ses deux sbires, Chiral et Achiral. Sa mission échoue et Green Esmeraude demande une seconde chance à Prince Diamond. Sous le nom de code « EX : opération re-lax », elle tente de tuer Sailor Moon et Chibiusa, et de s'emparer du Cristal d'argent. Son plan échoue et elle tuée par Tuxedo Mask, utilisant pour la première fois son attaque « Tuxedo Smoking Bomber! »

Dans le dessin animé de 1992, Esmeraude intervient dès l’épisode 73, après la défaite de Crimson Rubeus. Elle se distingue par son rire particulièrement irritant. Esmeraude est amoureuse de Prince Diamond. Esmeraude est très jalouse de Sailor Moon, qui semble tourmenter Prince Diamond. Le plan d'Esmeraude est d'importer le Dark Power du Cristal noir, disponible sur Nemesis, au  afin de modifier le . Pour cela, grâce à ses talents de radiesthésiste, elle repère les points riches en énergie négative, les Negative Points, et y implante ses Dark Henge, des statues à son effigie qui serviront de piliers pour ouvrir un portail, nommé le Dark Gate, entre la Terre du  et Nemesis. Mais ses plans sont constamment mis en échec par les guerrières Sailor et Esmeraude finit par accepter l'aide de Wiseman, qui lui confère plus de pouvoirs. Pensant devenir la reine du clan Black Moon, et devenir la femme de Prince Diamond, Esmeraude est en fait transformée en un gigantesque dragon, anéanti finalement par les guerrières Sailor.

Ball Brothers 
 Voix japonaises : Masashi Ebara (Chiral, Sailor Moon), Ryoutarou Okiayu (Achiral, Sailor Moon) ; Wataru Hatano (Chiral, Sailor Moon Crystal), Kazunari Tanaka (Achiral, Sailor Moon Crystal)
 Voix française : Philippe Ogouz (Chiral et Achiral, Sailor Moon), Antoine Nouel (Pretty Guardian Sailor Moon)

Les  sont deux sous-fifres de Esmeraude.  est un jeune homme la peau blanche et ses cheveux ont des reflets bleus. Son frère jumeau, , a la peau brune et ses cheveux ont des reflets roses. Leur nom est dérivé du principe de la chiralité.

Dans le manga comme dans son adaptation Pretty Guardian Sailor Moon Crystal, les Ball Brothers apparaissent dans l’acte 19. Avec leur maîtresse Esmeraude, ils lancent l’opération « Code 005 : Opération Re-Make » qui consiste à tuer Sailor Moon, Rabbit, Tuxedo Mask et Sailor Venus, récemment arrivés dans le futur. Ils créent un faux Crystal Palace et finissent par piéger les guerrières et Tuxedo Mask. Les éniantomères d’Achiral les enferment dans une colonne de Cristal et Chiral les confine dans un champ magnétique. Le « Moon Princess Halation! » de Sailor Moon est inefficace, mais Tuxedo Mask parvient à détruire le piège grâce à son « Tuxedo Smoking Bomber! ». Libérée, Sailor Venus tue finalement les Ball Brothers avec son attaque « Venus Love Me Chain! ».

Dans le dessin animé Sailor Moon de 1992, les Ball Brothers apparaissent dans l’épisode 81. Ils sont présentés comme de simples Droïds d’Esmeraude. Leur but est de créer simultanément deux Negative points à des endroits différents afin de disperser les guerrières Sailor. Encerclés par l’attaque « Sparkling Wide Pressure! » de Sailor Jupiter, ils sont finalement vaincus par Sailor Moon.

Saphir 
 Voix japonaises : Tsutomu Kashiwakura (Sailor Moon), Tsubasa Yonaga (Pretty Guardian Sailor Moon Crystal)
 Voix française : François Leccia (Sailor Moon), Philippe Bozo (Pretty Guardian Sailor Moon Crystal)

 est le plus jeune frère du Prince Diamond. Il a des cheveux bleu marine et porte une chemise bleue et un pantalon blanc. Son nom vient de la pierre précieuse saphir.

Dans le manga comme dans son adaptation Pretty Guardian Sailor Moon Crystal, Saphir est l’alchimiste de la secte Black Moon. Il apparaît pour la première fois dans l’acte 15. C’est lui qui a inventé les boucles d’oreille en Cristal noir qui permettent aux membres de son clan de se téléporter ; mais paradoxalement, il n’en porte pas, montrant ainsi son independance. Il crée les Droïdes destinés à remplacer les êtres humains du , grâce au réacteur de Cristal noir situé sur Némésis. Il sait pertinemment que son utilisation abusive pourrait provoquer un cataclysme, mais il préfère ne rien dire aux autres membres de la secte. Lorsque Sailor Moon tente de l’approcher, il tente de la tuer, mais elle est sauvée grâce au pouvoir du Cristal d’Argent, ce qui provoque une réaction au cœur du réacteur et cause la destruction de la surface de la planète Nemesis. Saphir et Prince Diamond sont sauvés par Wiseman, qui en profite pour réaffirmer son autorité en les hypnotisant tous les deux. Il donne à Saphir le pouvoir des mains démoniaques, et celui-ci tente de tuer Sailor Mercury et Sailor Mars. Mais le Prince Diamond réalise que lui et son frère ont été manipulés par Wiseman et se libère de son envoutement. Black Lady ordonne alors à Saphir de tuer le Prince Diamond, mais celui-ci finit par le détruire en utilisant son œil maléfique, déclarant alors que l'honneur de Saphir sera ainsi sauf.

Dans le dessin animé Sailor Moon de 1992, Saphir apparaît dans l’épisode 75. Il est très méfiant vis-à-vis de Wiseman. Il désapprouve fortement les sentiments de son frère, le Prince Diamond, pour Neo-Queen Serenity. Il pense en effet que ses sentiments pourraient remettre en cause leur mission et l’intégrité de la secte (ce en quoi il a raison). Il crée les Dark Henge pour Esmeraude, des statues capables de générer du Dark Power pour ouvrir un pont entre le  et le . Saphir finit par apprendre que Wiseman se sert de la secte pour servir des propres intérêts. Wiseman souhaite le tuer, mais Saphir réussit à s’enfuir au , où il est recueilli par les sœurs Ayakashi. Il est amoureux de Petz et souhaite informer Prince Diamond de la trahison de Wiseman, mais celui-ci finit par le tuer avant qu’il ne puisse révéler quoi que ce soit.

Les sœurs Ayakashi 
 sont les fidèles subalternes de Crimson Rubeus. Elles apparaissent pour la première fois dans l’épisode 60 du dessin animé Sailor Moon de 1992.

Kôan 
 Voix japonaises : Wakana Yamazaki (Sailor Moon), Satsuki Yukino (Pretty Guardian Sailor Moon Crystal)
 Voix française : inconnue (Sailor Moon), Maëlys Ricordeau (Pretty Guardian Sailor Moon Crystal)

 est la plus jeune et la plus excessive des sœurs Ayakashi. Elle est habillée en rose et porte un tutu violet. Elle est l’alter ego de Sailor Mars. Son nom est tiré de la kermésite.

Dans le manga comme dans son adaptation Pretty Guardian Sailor Moon Crystal, Kôan apparaît dans l’acte 15. Sa principale mission est « Code 001 : Opération Re-Cruit », qui consiste à intégrer des Droïdes dans la population humaine. Elle se fait passer pour Kôan Kurozuki, une élève de l’école catholique de Rei, la T.A. Academy. Elle prend la tête de l’association des phénomènes paranormaux de l’école. Lors de la fête du lycée, Kôan tient un stand de voyance et se sert de ses dons pour annoncer les circonstances de la mort de chaque élève. Elle leur annonce que la mort est inévitable, mais qu’elle sera plus douce en intégrant la confrérie Black Moon. Rei se dispute avec Kôan, et surprend des religieuses avec un croissant de Lune noir sur le front. L’une d’elles meurt d’une combustion spontanée et Rei comprend que les ennemis se sont déjà mêlés à la population. Elle se transforme en Sailor Mars et détruit les Droïdes qui s’étaient déguisés en religieuses. Kôan intervient et affronte Sailor Mars avec son « Dark Fire ». Sailor Moon, appelée à la rescousse, parvient à éliminer Kôan, mais Sailor Mars est enlevée par Crimson Rubeus.

Dans le dessin animé Sailor Moon de 1992, Kôan débarque au  afin de retrouver « Rabbit », la fille de Neo-Queen Serenity qui s’est enfuie avec le Cristal d’argent. Après quelques échecs, Kôan se fait passer pour une représentante en cosmétique au sanctuaire de Rei afin d’enlever Chibiusa. Mais son plan échoue grâce à l’intervention de Tuxedo Mask et Kôan est gravement affaiblie par Sailor Mars. Rubeus apparaît et Kôan pense qu’il vient pour la sauver, car elle est amoureuse de lui. Malheureusement, son amour est à sens unique et Rubeus vient seulement lui confier une bombe afin de tuer tout le monde mais cela la tuera aussi, ce dont il se fiche éperdument. Koân est cependant prête à mourir par amour. Les guerrières Sailor réussissent heureusement à désamorcer la bombe. Sailor Mars, comprenant que Kôan est capable d’aimer, suggère à Sailor Moon de la délivrer du mal. Grâce au pouvoir du Cristal d’argent, Kôan devient finalement une humaine comme les autres.

Berthier 
 Voix japonaises : Yuri Amano (Sailor Moon), Rumi Kasahara (Pretty Guardian Sailor Moon Crystal)
 Voix française : inconnue (Sailor Moon), Brigitte Virtudes (Pretty Guardian Sailor Moon Crystal)

 a de longs cheveux blancs tressés en une natte. C’est la troisième des sœurs Ayakashi. Son costume est bleu et elle est l’alter ego de Sailor Mercury. Son nom vient de la berthiérite.

Dans le manga et dans Pretty Guardian Sailor Moon Crystal, Berthier apparaît dans le chapitre 16. Sa principale mission est « Code 002 : Opération Re-Move », qui consiste à éliminer son alter ego, Sailor Mercury, et à capturer Chibiusa. Elle débarque à Tokyo en se faisant passer pour une très grande radiesthésiste et démasque la véritable identité d’Ami quand elle la surprend en train d’écouter les flux d’eau souterrains. Lors d’une émission diffusée à la télévision, elle défie Ami dans un tournoi d’échecs. Pendant la rencontre, Berthier lui fait comprendre qu’elle sait qu’elle est en réalité Sailor Mercury et tente de la manipuler avec le Cristal Noir. Ami est sauvée par Sailor Jupiter et Sailor Moon, et Berthier en profite pour s’enfuir. Ami, transformée en Sailor Mercury, part à sa poursuite et, grâce à ses lunettes spéciales, comprend que de nombreux Droïdes ont déjà infiltré la ville, se faisant passer pour des êtres humains ordinaires. Berthier enlève Sailor Mercury et Rubeus la conduit à bord de son vaisseau. Berthier est finalement tuée par Sailor Moon.

Dans le dessin animé Sailor Moon de 1992, Berthier cherche à détruire les Crystal Points pour briser la future barrière de Crystal Tokyo. Elle surprend Ami en train de se transformer en Sailor Mercury et, pour lui tendre un piège, la convie à un tournoi d’échecs. Mais même en trichant, Ami finit par gagner et Berthier finit par l’attaquer, la contraignant à se transformer en guerrière. Sailor Moon et ses amies arrivent, mais sont immédiatement prises au piège par Berthier. Ses deux sœurs arrivent pour lui voler la vedette, ce qui crée une diversion et permet à Tuxedo Mask de libérer les guerrières. Calaveras et Petz l’abandonnent et honteuse, se sentant trahie, Berthier décide de se suicider. Kôan parvient à la raisonner et Berthier devient finalement une humaine, guérie elle aussi par Sailor Moon.

Petz 
 Voix japonaises : Megumi Ogata (Sailor Moon), Wasabi Mizuta (Pretty Guardian Sailor Moon Crystal)
 Voix française : inconnue (Sailor Moon), Naïke Fauveau (Pretty Guardian Sailor Moon Crystal)

 est la plus âgée et la plus déterminée des sœurs Ayakashi. Elle est l’alter ego de Sailor Jupiter ; son costume est une robe à bustier vert. Son nom vient de la petzite.

Dans le manga et dans Pretty Guardian Sailor Moon Crystal, Petz apparaît dans le chapitre 17. Elle a pour mission « Code 003 : Operation Re-New ». Grâce son vaisseau extra-terrestre, elle cherche à répandre un virus sur tout Tokyo afin de tuer les habitants et les remplacer par des Droïdes. Makoto est gravement touchée et, alitée, est attaquée par son clone qui tente de l’étrangler. Makoto parvient à se libérer de son emprise et se transforme en Sailor Jupiter. Frappant violemment son clone, celui-ci reprend son apparence de simple Droïde. Petz fait son apparition et Sailor Jupiter tente de la vaincre, en vain. La guerrière est finalement enlevée par Petz et Sailor Moon, arrivée trop tard, retenue par des Droïdes, finit par la tuer.

Dans le dessin animé Sailor Moon de 1992, Petz est secrètement amoureuse de Saphir. Malgré cela, elle souhaite plaire à Crimson Rubeus, qui lui confie la mission de tuer les guerrières Sailor. Il lui donne un sceptre qui démultiplie ses pouvoirs. Avec Calaveras, elle attire non seulement guerrières dans un piège, mais aussi ses sœurs, Berthier et Kôan, devenues humaines. Le puissant pouvoir du sceptre finit par faire perdre la tête à Petz, qui décide de tout faire exploser. Calaveras parvient à la raisonner, et grâce à Sailor Moon, elle devient une humaine.

Calaveras 
 Voix japonaises : Akiko Hiramatsu (Sailor Moon), Tomoe Hanba (Pretty Guardian Sailor Moon Crystal)
 Voix française : inconnue (Sailor Moon), Maëlys Ricordeau (Pretty Guardian Sailor Moon Crystal)

 est l’alter ego de Sailor Venus. Son costume est orange et rouge. Son arme favorite est son fouet. Son nom est tiré de la calavérite.

Dans le manga et dans Pretty Guardian Sailor Moon Crystal, Calaveras apparaît dans le chapitre 18. Sa principale mission est « Code 004 : Operation Re-Birth ». Calaveras est plutôt proche de Rubeus et elle maîtrise le channeling, un procédé qui consiste à substituer l’esprit d’une personne dans un corps étranger. Ainsi, Rubeus prend possession du corps de Calaveras et s’infiltre dans Tokyo pour manipuler les humains. Il leur ordonne notamment de détruire le Cristal d’Argent et de faire confiance au clan Black Moon. Sailor Venus intervient et Calaveras en profite pour canaliser l’esprit de ses sœurs mortes, Kôan, Berthier et Petz, et toutes lancent une attaque spirituelle afin d’enlever Sailor Venus. Mais leur plan est mis en échec par Sailor Moon, qui tue Calaveras grâce à son attaque « Moon Princess Halation! »

Dans le dessin animé Sailor Moon de 1992, Calaveras a pour mission de retrouver Chibiusa et d’attaquer les Crystal Points, qui forment la future barrière de protection de Crystal Tokyo. Après que Kôan et Berthier sont devenues humaines, elle tente de plaire à Rubeus et devient la rivale de Petz. Wiseman ayant prédit à Rubeus un destin contradictoire, glorieux ou funeste, il ordonne à Petz et Calaveras de tuer les guerrières Sailor en leur confiant notamment un sceptre empli du Dark Power, qui décuple les pouvoirs maléfiques. Petz et Calaveras prennent au piège Sailor Moon et ses amies, mais aussi Berthier et Kôan. Les deux sœurs de Calaveras tentent de la raisonner, mais en vain, jusqu’à ce que Rubeus apparaisse, expliquant qu’il se moque bien du sort des sœurs Ayakashi. Petz tente de tuer Calaveras et comprenant que sa sœur est manipulée par le pouvoir maléfique du sceptre, aide Sailor Moon à le détruire. Calaveras est finalement guérie par le pouvoir du Cristal d’argent, et devient humaine.

Notes et références

Notes

Références 

 
 
 
 Sailor Moon R (1993) de Junichi Sato et Kunihiko Ikuhara, d'après l'œuvre de Naoko Takeuchi, épisodes 60 à 89
 Pretty Guardian Sailor Moon Crystal (2015), d'après l'œuvre de Naoko Takeuchi, épisodes 15 à 26

Personnage de Sailor Moon
Méchant de fiction
Secte de fiction